Каты́к:

Реки
 Катык — река в Красноярском крае, приток Кемчуга.
 Катык — река в Хакасии, приток Уйбата.
 Катык — река, приток Чети.

Фамилия
 Катык, Абрам Ильич (1860—1936) — производственный организатор и коммерсант; выдающийся деятель Московской караимской общины
 Катык, Арон Ильич (1883—1942) — караимский писатель, педагог и общественный деятель, первый газзан (священник) с высшим образованием
 Катык, Сали Александрович (1930—2010) — советский и российский организатор промышленности, генеральный директор омского ПО «Завод транспортного машиностроения имени Октябрьской революции» (1972—1995)

Другое 
 Катык — кисломолочный напиток.
 Катык — шахтёрский посёлок, с 1953 года — в составе города Шахтёрск Донецкой области Украины.